Персонификация на римских монетах — чеканка изображений разных явлений и образов на монетах во времена Древнего Рима вследствие обожествления римлянами повседневных событий и явлений. Римляне персонифицировали явления, города, провинции и континенты.

История 
Римляне чеканили персонифицированные изображения на реверсах монет. Для них характерно было думать, что власть богов проявляется во всех сферах жизни людей и отражается даже в повседневных мелочах. Боги управляли разными сферами жизни людей. Церера — сельским хозяйством, а Марс — войной, Фортуна — человеческой судьбой, Пакс поддерживала мир. Богиня Согласия помогала налаживать гармоничные взаимоотношения как в частной, так и в общественной жизни. Либертас стала символом политической свободы. Виртус и Гонос олицетворяли солдатскую доблесть и честь.

Марс на римских монетах 
Бог войны Марс часто присутствовал на монетах, которые чеканились в военное время. Его можно увидеть на монетах Лутация Серсона, Альбина Брута, Терма и Маллеола, Лентула, Сатриена, Аксия Назова, Рустия, Муссидия Лонга и Клодия.

Либертас на римских монетах 
Либертас — персонификация духа республиканской конституции. Она изображается на реверсах монет Парция Лекка и Касия в квадриге. Богиня появляется на монетах Эгнация Максума: на аверсе одной из монет изображен бюст богини, на реверсе еще одной монеты — богиня на биге. На еще одном реверсе монет изображен храм Юпитера и Либертас. Возможно, в этом контексте изображение свободы означает получение больших прав италийскими народами. Либертас изображена на денариях Брута и Кассия. Она представляет конституцию, для которой есть угрозы. Изображение богини на денарии Паликана — олицетворение верности Юлия Цезаря конституции.

Богиня Салюс (Салюта) на римских монетах 
Богиня Салюс (Спасение) или Салюта является персонификацией защиты. Она расположена на денарии Силана, чтобы защитить государство от грозящих ему опасностей. Салюс, также как и Валетудо — персонификация здоровья — расположена на денарии Ацилия. Они напоминают о первом римском враче, основавшем врачебные лечебницы на улице Ацилия.

Другие персонификации 
Виктория сопровождала римлян в их военных походах, Гений — охранял человеческую жизнь. Виртус изображена на денарии Аквиллия в виде головы в шлеме. Чеканку этой монеты Аквиллий посвятил своему деду, который когда-то подавил восстание рабов. Пакс (Мир), который правит бигой, изображен на реверсе денария с головой слона. Богиня Фелицитас, которая является персонификацией счастья, процветания и мира, изображена на аверсе квинария Паликана.

Пиетас в Древнем Риме олицетворяла сострадание и преданность. Ее изображение размещено на реверсе Геренния в виде катанских братьев. Аист — один из атрибутов богини — расположен на оборотной стороне монеты Кецелия Метелла Пия. Пиетас, размещённая на реверсе Гирция, является символом набожности, относится к главным жрецам Юлия Цезаря. Также Пиетас расположена на реверсе денария Марка Антония как символ преданности делу брата. Богиня победы Виктория является персонификацией преимуществ римских солдат над другими армиями. Вначале её часто изображали на монетах с крыльями, стоящей на колеснице с пальмовой ветвью и венком. Виктория изображалась на реверсе монеты Катона, возле ее изображения была сделана подпись «Победительница». Изображение Виктории с крыльями появляется на монетах Оппия, Каризия, Папия Цельза, Валерия Флакка, Тиция, Планка, Нумония Ваалы. Вариаций изображений Виктории множество. Она может держать щит в руках, стоять с венком и пальмовой ветвью, подносить венок к трофеям.

Испания на денарии Постумия Альбина изображена женщиной с ниспадающими волосами, которая занимается восхвалением провинции. Италия изображена на монетах как вооружённая богиня. Персонификация стала такой после борьбы с восставшими италийцами в 91-89 гг до н. э. Богини Рома и Италия показали примирение Рима и Италии на реверсе денария Калена и Кордия. Аверс Гостилия Сасерна представлен покорённой провинцией, которую символизируют мужчина и женщина. Римляне персонифицируют Африку. Континент изображен в виде слона на ауреусе Помпея Великого, на денарии Корнуфиция, на денарии Эппия. Азия изображена на реверсе Мурка в виде коленопреклонной фигуры, которая ждёт, что она будет поднята на ноги.

Юнону римляне почитали как защитницу во время военных действий и как советчицу. Изображение Юноны чеканилось на монетах Тория Бальба, Процилия, Папия и Росция Фабата. При Папие Цельсе чеканились монеты с Юноной на реверсе, вместе с такими атрибутами, как волк и орёл. На денарии Л. Котты изображен покровитель монетного двора — Вулкан . Аполлон появляется на реверсах монет Помпония Музы в качестве покровителя муз, на денариях Аквиллиях — как Бог-солнце. Также его изображение чеканится на монетах во времена Кордия Руфа, Валерия Асискула, Аквиллия, Лукреция III, Антония. В большинстве случаев Аполлон на монетах является символом восходящего солнца.

На монетах римлян часто чеканилось изображение Юпитера. Монеты Рубрия Доссена, на аверсе которых были изображены Юнона, Юпитер, Нептун и Минерва, чеканились в качестве благодарности богам за победу в гражданской войне. На реверсе таких монет изображалась триумфальная колесница Виктории. Чеканя изображения Юпитера на монетах, Сципион Азиат рассчитывал получить одобрение божества в вопросе битвы с кимврами.

Сатурна изображали на монетах вместе с арфом и считали его хранителем государственных денег. Его изображение размещали на аверсе монет при Нерии, Пизоне и Цепионе. Чеканка монет с Нептуном проходила в те годы, когда предполагались морские сражения.

Примечания

Литература 
 
 

 Ascanio Modena Altieri Vis et Mos, un compendio di simbologie e personificazioni allegoriche nella monetazione imperiale da Augusto a Diocleziano. Firenze: Porto Seguro Editore, 2022. (testo disponibile )

Монеты Древнего Рима